è un manga in tre episodi di Akira Toriyama edito su V Jump dal 1990 al 1991.

Trama 
L'alieno Jiora del pianeta Viletejion, durante uno scontro con banditi spaziali, precipita con la propria astronave sul pianeta Terra. Per recuperare i nove chili di oro, sul suo pianeta conosciuto come "dollcorn", che gli servirebbero per rifornire l'astronave di carburante, decide di assumere l'identità di Cashman, il guerriero risparmiatore, per affrontare i malviventi facendosi pagare il servizio. Da allora Jiora utilizza le sembianze di Chapat, poliziotto accidentalmente ucciso nell'atterraggio sulla Terra, per avere informazioni sui delinquenti di Slope Town e poter così identificarli nel minor tempo possibile.

Media
Gli episodi di Cashman il guerriero risparmiatore sono stati raccolti per la prima volta nel 1997 all'interno del terzo volume di Toriyama World, e successivamente riediti nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte nel 2008. Entrambe le raccolte sono state pubblicate in Italia da Star Comics, rispettivamente nel 1999 (quinto volumetto dell'edizione italiana) e nel 2012.

Stile
Lo stile di disegno è molto simile a quello del manga precedente Dragon Ball e le sembianze stesse di Cashman ricordano quelle di personaggi come Freezer e Cell.

Sequel
Tra il 1997 e il 1998 è stato pubblicato sulle pagine di V-Jump un seguito dal titolo , traducibile come "Cashman il nuovo guerriero risparmiatore". L'opera non è però di Toriyama stesso, accreditato come supervisore, ma di Takao Koyama per la sceneggiatura e di Katsuyoshi Nakatsuru per i disegni.

Akira Toriyama